Сердань:

 Сердань — историческая область в Восточных Пиренеях.
 Графство Сердань — феодальное государство.
 Виконтство Сердань — феодальное владение на территории исторической провинции Каталония.